Андре́й Серге́евич Сако́вич (; ) — белорусский футболист, вратарь клуба «Бумпром».

Карьера 
Вратарь, воспитанник гомельского футбола. В 15 лет подписал первый профессиональный контракт с родным «Гомелем». В возрасте 17 лет дебютировал за дублирующую команду. В 2009 году провёл за дубль 19 матчей, пропустил 10 голов. В 2010 году в связи с вылетом «Гомеля» в первую лигу играл за «Гомель-2», который был заявлен во вторую лигу (Д3), и сыграл в 29 играх. В 2011 году, после возвращения «Гомеля» в высшую лигу, продолжил играть за дубль. В 2012 году, после расторжения контракта со Срдяном Остойичем, став вторым вратарём клуба, стал регулярно попадать в заявку основной команды.

12 июля 2012 года дебютировал за «Гомель», выйдя в стартовом составе клуба на ответную встречу 1-го раунда Лиги Европы против фарерского «Викингура». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гомельчан. 22 июля сыграл дебютную встречу в Кубке Беларуси в матче против «Полоцка», встреча завершилась победой гомельчан в серии пенальти. По итогам сезона 2012 года стал с дублем ФК «Гомель» чемпионом первенства среди дублирующих команд высшей лиги.

25 ноября 2012 года дебютировал в высшей лиге в матче заключительного тура чемпионата против бобруйской «Белшины», пропустив 3 мяча и отыграв не очень уверенно.

С 2013 года перестал появляться в основе, редко попадал на скамейку запасных, выступал за дубль. В декабре 2014 года покинул гомельский клуб. Однако через некоторое время «Гомель» покинул основной вратарь Андрей Климович, и Сакович вернулся в команду, в феврале 2015 года продлил контракт с клубом. Сезон 2015 начал в качестве основного вратаря команды. С августа уступил место Олегу Ковалёву, однако в октябре вернул место в стартовом составе. После вылета «Гомеля» в Первую лигу остался в команде, в сезоне 2016 не появлялся на поле.

В августе 2016 года покинул «Гомель» и перешёл на правах свободного агента в ФК «Лида». Успешно выступив во второй половине чемпионата Беларуси за «Лиду», Сакович в начале 2017 года перешёл в солигорский «Шахтёр». В марте покинул клуб, так и не сыграв ни в одном официальном матче. Вскоре игрок присоединился к бобруйской «Белшине». Сакович был основным вратарём команды. По окончании сезона Андрей покинул клуб.

В январе 2018 стал игроком «ЮАС». Был основным вратарём житковичского клуба. В марте 2019 года расторг контракт с клубом и присоединился к новополоцкому «Нафтану», где чередовался с Евгением Гремзой. 

В январе 2020 года перешёл в речицкий «Спутник». Не смог закрепиться в команде. Сыграл только в одном матче — 6 июня против «Осиповичей» в рамках Кубка Белоруссии. В июле расторг контракт с клубом и присоединился к «Городее», где стал вторым вратарём, трижды сыграл за команду в Высшей лиге и один раз в Кубке Белоруссии. 

В марте 2021 года стал игроком гомельского «Бумпрома».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на официальном сайте ФК Гомель
 Статистика и новости о игроке на goals.by
 Андрей Сакович: «Transfermarkt.de оценил меня в 50 тысяч долларов, но нужно доказать, что стою хотя бы этих денег»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Гомель-2»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК ЮАС
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Спутник» Речица
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Бумпром»